Ergí (militar grec), militar grec de Síria.
 Ergí (mitologia), rei d'Orcomen, fill de Climen.